Ел Чако има више значења:

 Ел Чако (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Чако (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику